Alison Lurie – scrittrice statunitense
 Anatoly Isakovich Lurie – ingegnere sovietico
 Evan Lurie – musicista e compositore statunitense
 Jeffrey Lurie – imprenditore e produttore cinematografico statunitense
 John Lurie – attore, musicista, pittore e produttore statunitense
 Rod Lurie – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico israeliano naturalizzato statunitense